Тази статия представлява сезон 2020/21 в ОФГ Видин.

„А“ ОГ Видин

Отбори

Класиране

Източници 
 ОФГ Видин 2020/21

2020/21
2020/21